Frontone – elemento architettonico
 Frontone – comune italiano in provincia di Pesaro e Urbino
 Marco Cornelio Frontone – autore romano
 Marco Claudio Frontone – generale romano
 San Frontone – evangelizzatore, primo vescovo di Périgueux
 Frontone – nome proprio di persona italiano maschile
 Frontone – elemento del l'area di gioco della pelota basca